Лаукс — фамилия. Известные носители:
 Лаукс, Карл
 Лаукс, Пауль